Traby peut faire référence à :

Patronyme
 Laila Traby (1979- ) est une athlète française d'origine marocaine, spécialiste des courses de fond et de cross-country

Toponymie
en Pologne
 Traby est un village du powiat de Łowicz dans a voïvodie de Łódź.